Oerlikon bezeichnet
den Stadtteil von Zürich: Oerlikon
den Bahnhof Zürich Oerlikon
die ehemalige Strassenbahn Zürich–Oerlikon–Seebach (ZOS), auch Oerlikertram genannt, heute VBZ
das Unternehmen OC Oerlikon (siehe auch unten)

In Oerlikon ansässige Unternehmen, die den Namen (teilweise synonym) verwenden:
die ehemalige Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), später BBC, heute ABB
die ehemalige Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, später Oerlikon-Bührle, später Unaxis, heute OC Oerlikon
die ehemalige Oerlikon-Bührle-Rüstungssparte Oerlikon Contraves, heute eine Tochter von Rheinmetall-DeTec
die ehemalige Oerlikon-Bührle Immobilien, heute als Allreal Generalunternehmung eine Tochtergesellschaft der Allreal Holding
die Firma Oerlikon-Knorr Eisenbahntechnik, heute eine Tochter von Knorr-Bremse
die Accumulatoren - Fabrik Oerlikon, später Accu Oerlikon, heute Accu Holding